Paul Boudet (politicus) (1800-1877), Frans minister, senator en volksvertegenwoordiger
 Paul Boudet (bibliothecaris) (1888-1948), Frans archivaris en bibliothecaris